Фарберов — фамилия:

 Фарберов, Михаил Миронович (1939—2010) — генеральный директор .
 Фарберов, Евгений Моисеевич (род. 1946) — архитектор.
 Фарберов, Леонид Моисеевич (1918—1979) — советский литературный критик, литературовед.
 Фарберов, Марк Иосифович (1899—1986) — советский химик-органик.
 Фарберов, Наум Павлович (1909—1991) — советский правовед, доктор юридических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР [az-libr.ru/Persons/000/Src/0002/3b9ce340.shtml].